Сува-Река или Теранда ( или Theranda; ) — город в Косово, центр бедного сельскохозяйственного района.

Административная принадлежность

Примечания 

Города Призренского округа (Республика Косово)
Населённые пункты Косова и Метохии